The End es un personaje ficticio perteneciente a la saga de videojuegos Metal Gear Solid. Aparece únicamente en Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Historia del personaje 

The End es uno de los miembros de la Unidad COBRA dirigida por The Boss, concretamente el tercero en realizar su aparición en el juego. Es un anciano francotirador con más de cien años de edad, nacido a principios de la década de 1860 y que desarrolló sus habilidades durante la guerra civil americana.

Por dentro y por fuera del cuerpo le crece un musgo, que al realizar la fotosíntesis le da la energía del entorno necesaria para sobrevivir durante mucho tiempo sin comer, beber o moverse durante el combate. The End también sabe cómo sacar parcialmente los ojos de las cuencas, permitiéndole mayor precisión al apuntar con la mira de su rifle. The End es el padre y el maestro de los francotiradores modernos, y usa un rifle ruso Mosin-Nagant, adaptado como rifle de francotirador en 1932 y con el que dispara tranquilizantes. Evita cuanto puede el cuerpo a cuerpo, luchando sólo a distancia y lanzando granadas "Stunt" si su enemigo está muy cerca.

Durante la misión Snake Eater, The End se despierta y se enfrenta a Naked Snake en un campo de batalla que comparte tres zonas diferentes al pie de la montaña donde está Groznyj Grad: un río (Sokrovenno oeste, en ruso Сокровенно: Запад), una meseta (Sokrovenno norte, en ruso Сокровенно: Север) y un claro (Sokrovenno sur, en ruso Сокровенно: юг).

Tras una larga contienda, es derrotado. 

Existen diferentes formas de acabar con él. The End puede ser asaltado durante el combate si se le pilla por sorpresa en algún punto de francotirador, y de esta forma se puede conseguir el camuflaje de musgo, que permite recuperar la resistencia y recargar las pilas usadas en distintos gadgets. Si The End es vencido por desgaste o por quitarle toda la resistencia, al final se puede conseguir su Mosin-Nagant de tranquilizantes. Si se adelanta el reloj interno de la consola, The End muere de viejo, pero la secuencia final de vídeo es diferente. Es posible evitar está batalla si se le mata antes, cuando un soldado lo lleva en silla de ruedas. En este caso, Naked Snake se enfrenta a la Unidad Ocelot.

The End lleva consigo un periquito al que es posible matar, capturar o comer como a cualquier animal del juego. Cuando se captura y analiza al pájaro aparece un comentario diciendo que el ave parece familiar, siendo lo más probable que se refiera al periquito de Emma Emmerich, la hermana de Otacon, personaje de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Personajes de Metal Gear